Altsasu/Alsasua kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Altsasu, ort, Navarra, Provincia de Navarra, 
 Altsasu/Alsasua (kommun i Spanien), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar